

Patronyme 

 Alphonse Martell (1890-1976), acteur français ;
 Édouard Martell (1834-1920), ancien député de la Charente ;
 Jean Martell (1694-1753), entrepreneur qui a fondé la société des cognacs Martell ;
 Jean-Gabriel Martell (1789-1887), ancien député de la Charente ;
 Karl Martell (1906-1966), acteur et réalisateur allemand ;
 Pedro Martell (?-1244), navigateur catalan ;
 Piera Martell (1947-), chanteuse suisse ;
 Théodore Martell (1784-1860), ancien député de la Gironde.

Pseudonyme 
 Christian Martell (1914-1945), militaire et résistant français ;
 Ina Martell (1944-), chanteuse allemande ;
 Jaeden Martell (2003-), acteur américain ;
 Hanns Martell (1955-), producteur, auteur-compositeur et chanteur allemand.

Toponyme 

 Martell, census-designated place américaine située en Californie.

Autres 
 Martell, marque française de cognac.